Лиза Реймонд и Лизель Хубер — победительницы соревнований. В финале ими переиграны прошлогодние чемпионки — Ваня Кинг и Ярослава Шведова.

Общая информация 
Лизель Хубер выигрывает 5й турнир Большого шлема за карьеру, прервав серию из 11 турниров без побед. Американка впервые побеждает на турнире Большого шлема не в паре с Карой Блэк.

Лиза Реймонд выигрывает 6й турнир Большого шлема за карьеру, прервав серию из 21 турнира без побед. Американка впервые побеждает на турнире Большого шлема не в паре с австралийкой.

Посев 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Финал)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Полуфинал)  Саня Мирза /  Елена Веснина (Третий раунд)
  Пэн Шуай /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Анастасия Родионова (Первый раунд)
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Первый раунд)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
  Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха (Второй раунд)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Ярмила Гайдошова /  Бетани Маттек-Сандс (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джессика Пегула /  Тейлор Таунсенд (Третий раунд)  Алекса Глатч /  Джейми Хэмптон (Первый раунд)  Хилари Барте /  Мэллори Бердетт (Второй раунд)  Лорен Дэвис /  Николь Гиббс (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Саманта Кроуфорд /  Мэдисон Киз (Первый раунд)
 Мелани Уден /  Аша Ролле (Первый раунд)
 Алисон Риск /  Слоан Стивенс (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые